Soanierana – comune del distretto di Taolanaro, Madagascar
 Soanierana – comune del distretto di Tsiroanomandidy, Madagascar
 Soanierana Ivongo – comune del Madagascar